Thorp kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thorp (Washington)
Thorp (Wisconsin)

Het woord zelf is Middelengels voor dorp.